Literal (lògica matemàtica): proposició elemental o la seva negació en expressions lògiques.
 Literal (programa de televisió): programa de televisió dedicat a la literatura emès a TVE-Catalunya.
 Fira Literal: fira comercial de llibres de pensament crític de Barcelona.
 Revista Literal: revista de crítica literària i cultural argentina de la dècada de 1970.